Herb gminy Bolesław w powiecie dąbrowskim
 Herb gminy Bolesław w powiecie olkuskim